Пиро́г:

 Пирог — блюдо из теста, которое выпекается или жарится.

Фамилия 
 Пирог, Анатолий Иванович (род. 1955) — советский и украинский тренер, заслуженный тренер Украины.
 Пирог, Дмитрий Юрьевич (род. 1980) — российский боксёр-профессионал, чемпион WBO в средней весовой категории, депутат Госдумы.
 Пирог, Любомир Антонович (1931—2021) — советский и украинский учёный, врач-нефролог.

См. также 
 Пирогов (фамилия)
 Пирожок (значения)